Kunzewo (Кунцево) ist der Name dreier Orte in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad: 
 Kunzewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (ehemals Weßlienen, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 [Kunzewo], nicht mehr existenter Ort im Rajon Bagrationowsk (ehemals Grünhof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen) 
 in der Oblast Moskau: Kunzewo (Moskau)
 in der Oblast Smolensk: Kunzewo (Smolensk)